Schreckenberger bezeichnet

 eine Silbermünze, die im sächsischen Erzgebirge im 16. Jahrhundert geprägt wurde, siehe Schreckenberger

Schreckenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Mathias Schreckenberger (* 1963), deutscher Mediziner
 Paul Schreckenberger (1930–2009), Posaunist
 Stephan Schreckenberger (* 1955), deutscher Sänger und Dirigent
 Thomas Schreckenberger (* 1968), deutscher Kabarettist
 Waldemar Schreckenberger (1929–2017), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Schreckenberg (Begriffsklärung)